Натуральне число 1025
 1025 рік до нашої ери
 1025 рік нашої ери